Улица Ахтямова () — улица в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Названа в честь революционера Садыка Ахтямова (1877-1926).

География 

Пересекается со следующими улицами:

Ранее, до постройки в этом районе пятиэтажных жилых домов пересекалась с улицами Нура Баяна и Исмаила Гаспринского (тогда - Гражданской).

История 
До революции 1917 года носила название Поперечно-Екатерининская улица или Поперечная 4-я и относилась к 5-й полицейской части г. Казани. В 1914 году постановлением Казанской городской думы улица была переименована в Бурнаевский переулок, но реально это название не использовалось.

2 ноября 1927 года протоколом комиссии по наименованию улиц при Казгорсовете была переименована в улицу , однако 15 декабря того же года переименование было отменено президиумом Казгорсовета. Современное название присвоено 16 мая 1929 года. (Какое-то время использовалась также форма Ахтямовская улица, зафиксированная на плане города 1939 года.)

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому, 1935–1973), Приволжскому и Бауманскому (1973–1994, по участку улицы проходила граница между районами), Вахитовскому и Приволжскому (с 1994–1998, по участку улицы проходит граница между районами) районам.

Примечательные объекты 

 № 1 — здание Главтатстроя.
 № 7 — Бурнаевская мечеть.
 угол с улицей Сары Садыковой —  (снесена).
 № 26  — .
 в конце улицы — стадион «Электрон» (бывший предприятия п/я 423).

Известные жители 
На улице проживала журналист и общественный деятель .

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани